Рейс 267 может иметь следующие значения о следующих авиационных катастрофах:
 Рейс 267 Trigana Air Service
 Рейс 267V Linjeflyg